Премия Дэнни Хайнемана () — международная премия, присуждаемая Гёттингенской академией наук. Была учреждена в 1961 году фондом Хайнемана, получила своё название в честь бизнесмена и мецената . Премия как правило присуждается молодым ученым за недавно опубликованные работы в области естественных наук (математика, физика, химия, биология), которые внесли значительный вклад в эту область. Награда включает в себя 30 тысяч евро .

Лауреаты премии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница премии  

Научные награды Германии
Списки лауреатов премий
Премии Германии
Гёттингенская академия наук
Награды по алфавиту